Die Spielzeit 1975/76 ist die 27. reguläre Spielzeit der Schweizer Nationalliga A im Handball.

Modus 
Gespielt werden von den 10 Teams eine Doppelrunde zu je 18 Spielen. Der Sieger ist Schweizer Hallenhandball-Meister.

Finalrunde

Rangliste

Schweizermeister

17. Meistertitel für die Grasshoppers

Einzelnachweise 

1975_1976
Handballsaison 1975/76